Фюґер, також Фюгер () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Генріх Фрідріх Фюґер (1751—1818) — німецький і австрійський художник, один з найбільших представників класицизму в Німеччині.
 Максиміліан Алоїз Фюґер (1774—1831) — австрійський правник, доктор права, професор права і ректор Оломоуцького (1800 і 1806) та Львівського університетів (1813—1814 і 1822—1823).

Німецькі прізвища